

Anni
70 – anno del I secolo d.C.
70 a.C. – anno del I secolo a.C.

Matematica
70 – numero naturale

Religione 

 “i Settanta ”— o "la Bibbia dei Settanta", la prima versione in greco dell'Antico Testamento.